M110 (латиница) может означать:

 M110 — самоходная артиллерийская установка США, класса самоходных гаубиц.
 M110 — американская снайперская винтовка.
 M110 — галактика в созвездии Андромеды.